Пилалчен има више значења:

 Пилалчен (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пилалчен (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику